Bourbon steht für:

 Haus Bourbon, französisches Adelsgeschlecht – siehe dort zu Nebenlinien und Familienmitgliedern
 Bourbon Whiskey, amerikanische Whiskey-Sorte
 Bourbon-Vanille, siehe Vanille (Gewürz)
 Brasseries de Bourbon, einzige große Brauerei in Réunion
 Palais Bourbon, Paris, Sitz der französischen Nationalversammlung
 Bourbon (Unternehmen), weltweit tätiger französischer Ölförderkonzern 

Bourbon ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Bourbon (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne
 Île Bourbon, Namensgeber der Bourbon-Vanille, alter Name der Insel Réunion
 Isla Borbón, argentinischer Name von Pebble Island

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bourbon (Illinois), Douglas County
 Bourbon (Indiana), Marshall County
 Bourbon (Kentucky), Pulaski County
 Bourbon (Mississippi), Washington County
 Bourbon (Missouri), Boone County
 Bourbon Springs, Nelson County, Kentucky
 Bourbon County – mehrere Orte

Bourbon ist der Familienname folgender Personen:

 Bourbon del Monte Santa Maria, italienisches Adelsgeschlecht

 Carlos María Isidro de Borbón (1788–1855), spanischer Prinz und Thronprätendent
 César de Bourbon, duc de Vendôme (1594–1665), französischer Politiker und Admiral

 Denice Bourbon (* 1976), schwedisch-österreichische Performancekünstlerin und Autorin
 Edgar von Bourbon († 1932), Mordopfer
 Élisabeth de Bourbon (1614–1664) (1614–1664), französische Herzogin aus dem Hause Bourbon-Vendôme
 Élisabeth Philippe Marie Hélène de Bourbon (1764–1794), französische Prinzessin
 François I. de Bourbon-Saint-Pol (1491–1545), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris, Gouverneur der Dauphiné, Generalleutnant
 François de Bourbon-Vendôme, duc de Beaufort (1616–1669), dritter Herzog von Beaufort und Pair von Frankreich
 Henri de Bourbon, duc de Verneuil (1601–1682), Bischof von Metz, Herzog und Pair von Frankreich, natürlicher Sohn Heinrichs IV.
 Jean de Bourbon (Cluny) (unbekannt–1485), Abt von Cluny (1456–1480)
 Louis I. de Bourbon, duc de Vendôme (1612–1669), Herzog von Vendôme und Kardinal
 Louis de Bourbon, comte de Clermont (1709–1771), französischer Kirchenmann, General und Libertin; Oberbefehlshaber der Rheinarmee im Siebenjährigen Krieg
 Louis de Bourbon, comte de Vermandois (1667–1683), Admiral von Frankreich, Sohn Ludwigs XIV.
 Louis de Bourbon, duc de Bourgogne (1682–1712), französischer Thronfolger
 Louis Auguste II. de Bourbon, duc du Maine (1700–1755), Herzog von Maine und Fürst von Dombes
 Louis Charles de Bourbon, comte d’Eu (1701–1775), französischer Adliger
 Louise Bénédicte de Bourbon (1676–1753), französische Adlige und Schriftstellerin

 Stephan von Bourbon (um 1190–1261), Dominikaner-Inquisitor

Bourbon ist der Name folgender Schiffe der französischen Marine:
 Bourbon (Schiff, 1665), 66-Kanonen-Linienschiff (1666–1684)
 Bourbon (Schiff, 1683), 62-Kanonen-Linienschiff (1684–1692)
 Bourbon (Schiff, 1692), 68-Kanonen-Linienschiff (1693–1702)
 Bourbon (Schiff, 1706), 54-Kanonen-Linienschiff (1706–1710)
 Bourbon (Schiff, 1720), 74-Kanonen-Linienschiff (1721–1741)

Siehe auch:
 Bourbon-Rose (Pflanze)
 Bourbon-Virus (2014 entdeckter Krankheitserreger)
 Bourbon Offshore Norway (norwegische Reederei)
 Bourbonnais (historische französische Provinz)
 Bourbonische Mächte (historisch: Spanien und Frankreich)
 Borbón (Begriffsklärung)